

Aziende 
 Cherry Grove – azienda di abbigliamento italiana

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cherry Grove – township della Contea di Wexford, Michigan
 Cherry Grove – località costiera nello stato di New York
 Cherry Grove – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio
 Cherry Grove – township della Contea di Warren, Pennsylvania
 Cherry Grove – census-designated place della Contea di Clark, Washington
Cherry Grove – township della Contea di Carroll, Illinois

Musica 
 Cherry Grove – traccia dell'album Burning Rain dei Burning Rain del 1999